Вів'є́-лез-Оффруаку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 95 км на південь від Меца, 34 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вів'є-лез-Оффруакур на сайті французького Національного інституту географії
 Вів'є-лез-Оффруакур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вів'є-лез-Оффруакур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вів'є-лез-Оффруакур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вів'є-лез-Оффруакур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези